Le rictus est une grimace obtenue par soulèvement des lèvres, souvent provoquée par le rire. Sur une personne décédée, elle est le symptôme de certains types d'empoisonnement.

Voir aussi 
 Jehan-Rictus, Square Jehan-Rictus
 Dr. Rictus